Унчешти има више значења:

 Унчешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Унчешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Унчешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији